Parus ( für „Segel“, GRAU-Index 11F627) ist der Name einer Baureihe von ehemals sowjetischen und jetzt russischen Datenrelaissatelliten für den überwiegend militärischen Gebrauch. Sie sind auch unter der Bezeichnung Zikada-M und der Herstellerbezeichnung Zyklon-B bekannt und übernehmen die Datenkommunikation mit Schiffen und U-Booten sowie deren Ortsbestimmung. Wegen ihres militärischen Charakters erhalten die Satelliten der Parus-Reihe eine Kosmos-Tarnbezeichnung und werden von Kosmos-3M-Raketen von Plessezk  aus ins All gebracht.

Geschichte 
Die Entwicklung der Satelliten als Nachfolger des Zyklon-Systems begann in den 1960er Jahren und 1967 erfolgten die ersten Flugtests von Komponenten des Systems. Der erste Satellit wurde am 26. Dezember 1974 unter der Bezeichnung Kosmos 700 gestartet. 1976 wurde das System offiziell in Dienst gestellt, welches aus jeweils sechs Satelliten in um 30° versetzten Bahnen besteht. In jeder dieser Bahnen steht normalerweise ein Ersatzsatellit zur Verfügung, so dass das System aus zwölf einsatzfähigen Satelliten besteht. Der 99. und bisher letzte Satellit dieser Baureihe wurde am 27. April 2010 unter der Bezeichnung Kosmos 2463 in eine Erdumlaufbahn gebracht.

Die zivile Version des Systems Parus war die Baureihe Zikada (GRAU-Index 11F643), deren Entwicklung 1974 begann, 1976 wurde erste Tests durchgeführt und die Satelliten ab 1978 gestartet. Die Satelliten waren mit 820 kg Masse etwas leichter als ihre militärischen Pendants und erlaubten eine einfachere Handhabung der Signale. Gegenüber dem Parus-System kamen nur vier Satelliten in jeweils 45° versetzten Bahnen zum Einsatz. Bisher wurden 20 Satelliten dieses Typs gestartet. Die zivile Zikada-Serie wurde im November 2003 abgeschaltet. Einige der Zikada-Satelliten (GRAU-Index 11F643N (Kosmos), 17F118 (Nadeschda)) wurden mit einem satellitengestützten Such- und Rettungssystem für das COSPAS-SARSAT ausgerüstet. Davon wurden einige der mit dem Nadeschda (deutsch Hoffnung) genannten System ausgerüsteten Satelliten auch unter diesem Namen gestartet. Ein entsprechender Vertrag wurde am 6. Mai 1977 unterzeichnet und am 30. Juni 1982 wurde mit Kosmos 1383 der erste mit dem System ausgerüstete Satellit gestartet. Bei Kosmos 2315 wurde das System durch ein moderneres vom Typ Kurs ersetzt. Bei Nadeschda-M kam ein neues System vom Typ RK-SM, welches auch auf den Sterch-Satelliten installiert ist, zum Einsatz.

Technik 
Die trommelförmigen und drall- bzw. durch einen Ausleger gravitativ stabilisierten Satelliten sind etwa 825 Kilogramm schwer und haben einen Durchmesser von etwa zwei Metern. Sie basieren auf dem KAUR-1-Satellitenbus und speichern (ähnlich wie die Strela-Satelliten) die empfangenen Nachrichten und senden sie über dem Zielgebiet wieder aus. Die Datenübertragung erfolgt im VHF-Bereich bei etwa 150 und 400 MHz, wobei kontinuierlich ausgestrahlte Signale mit Positions- und Bahndaten den Schiffen bis zur Einführung des GLONASS-Systems die Ortsbestimmung per Dopplerverschiebung erlaubte. Das System erreichte dabei eine Genauigkeit von etwa 100 m, wobei erst die wiederholte Messung der Signale bei verschiedenen Umläufen der Satelliten eine entsprechende Genauigkeit brachten. Die Energieversorgung mit etwa 200 Watt Leistung erfolgt über Solarzellen auf der Außenseite der Satelliten. Die Lebensdauer beträgt etwa drei bis vier Jahre.

Startliste

Startliste Parus

Startliste Zikada

Startliste Nadeschda

Weblinks 
 Tsikada and Parus auf Globalsecurity.org
 Die Geschichte von Navigationssystemen auf gs-enduro.de

Einzelnachweise 

Kommunikationssatellitenkonstellation
Navigationssatellitenkonstellation
Raumfahrt (Sowjetunion)
Raumfahrt (Russland)